Il doppio maschile del Japan Open Tennis Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rick Leach e David Macpherson erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Jan-Michael Gambill e Graydon Oliver.

Jeff Coetzee e Chris Haggard hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 6–4 Gambill e Oliver.

Teste di serie
Le prime 5 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali)
 David Adams /  Brian MacPhie (secondo turno)
 Rick Leach /  David Macpherson (semifinali)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (secondo turno)

 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (secondo turno) 
 Wayne Arthurs /  Andrew Kratzmann (primo turno) 
 Simon Aspelin /  Thomas Shimada (quarti di finale) 
 Ota Fukárek /  Petr Luxa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2002
ATP Tour 2002